Fly High – singolo di Ayumi Hamasaki del 2000, dall'album Loveppears
 Fly High – traccia dell'album 010 dei The Mad Capsule Markets del 2001
Fly High – singolo di Shaggy del 2009